

События 

 10 февраля — в церкви Грейфайрса в Дамфрисе Роберт Брюс убил Джона Комина, своего ведущего политического соперника, вызвав этим войну с Англией и отлучение от церкви.
 25 марта — Роберт Брюс коронован королём Шотландии.
 19 июня — битва при Метвене: силы Эмера де Валенса графа Пембрука победили шотландских повстанцев Роберта Брюса.
 Июль — битва при Дэлрае: войска Джона Макдугалла разгромили отступающую на запад армию Роберта Брюса, вынудив короля бежать из Шотландии.
 4 августа — со смертью Вацлава III оборвалась первая чешская королевская династия Пржемысловичей.
 22 августа — править в Богемии стал Генрих Хорутанский, женатый на Анне Чешской, дочери Вацлава Второго и сестре убитого Вацлава Третьего.
 16 октября — вдова Вацлава Второго, Эльжбета Рыкса, вышла за Рудольфа Габсбурга, заявившего права на престол Богемии.
 1306—1329 — король Шотландии Роберт I (Брюс VIII) (1274—1329).

Без точных дат 
 Начало в Шотландии войны за независимость под руководством Роберта Брюса.
 «Монетный бунт» в Париже.
 Евреи были изгнаны из Франции.
 На острове Родос обосновались рыцари ордена Святого Иоанна Иерусалимского более известные как Мальтийские рыцари.
 Орден Тамплиеров обосновался во Франции в замке Тампль.
 Шведского короля Биргера Магнуссона арестовали и посадили его братья Эрик и Вальдемар. Сын короля Магнус Биргерссон бежал к датскому королю Эрику VI.
 Владислав I Локетек стал краковским князем.
 Анатом Мондвил создал один из первых средневековых трудов, посвящённых косметике.
 Гранада завоевала Сеуту у Бану Маринов, союзников Кастилии до 1388 года.
 Тверской князь Михаил Ярославич ходил к Москве с войсками против великого князя Юрия с братьями.
 Московские князья завладели Коломной.
 Каталонцы соединились с турками и стали делать набеги на Фракию, опустошая её. Каталонцы разгромили армию фракийцев, македонцев и туркопулов Михаила под Апрами.
 Монголы напали на Индию.
 В Китае построено старейшее учебное заведение Гоцзыцзянь — Государственное училище. Одновременно было закончено строительство пекинского храма Конфуция (Кунмяо).
 Удачные прыжки с подобием парашюта были выполнены в Китае во время торжеств, посвящённых восхождению на престол императора Фо-Кина.
 Вьетскую принцессу Хюйен Чан выдали за короля Чампы.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1306 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1306 году
 12 марта — Роберт II, герцог Бургундии.
 4 августа — Вацлав III, король Венгрии, Чехии и Польши.
 25 декабря — Якопо да Тоди — итальянский поэт.

См. также